North Miami kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
North Miami (Florida)
North Miami (Oklahoma)